L'Ordre de l'Étoile d'Anjouan est un ordre colonial comorien (1874-1896 puis depuis 1992), transformé en ordre colonial français lors de la colonisation des Comores. En 1992, l'ordre a été restauré par la République des Comores (état indépendant).
L'Ordre de l'Étoile d'Anjouan est un ordre colonial français (1896-1950), rebaptisé ordre de la France d'outre-mer (1950) et placé en extinction à partir du , par le décret n°63-1196 portant création d'un Ordre National du Mérite.